Иван Трайков може да се отнася за:
 Иван Трайков (1880 - след 1943), български революционер, деец на ВМОРО
 Иван Трайков – професор по пластична и естетична хирургия, Медицински университет, Пловдив
 Иван Трайков (р. 1966) - кинорежисьор

Вижте също 
 Иван Трайчев